Deodato 2 — студийный альбом бразильского музыканта Эумира Деодато, изданный 18 июля 1973 года. В записи альбома принимали участие гитарист-сессионщик Джон Тропиа, работавший над 4 композициями пластинки и басист-виртуоз Стэнли Кларк, участвовавший в создании «Skyscrapers». Песня «Rhapsody in Blue», исполненная Эумиром Деодато, использовалась в рекламе автомобилей Pontiac в начале 70-х годов.

Треки «Latin Flute» «Super Strut» были включены в саундтрек к игре Grand Theft Auto: Vice City в 2002 году.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Участники записи 
 Эумир Деодато — клавишные, композитор, дирижёр
 Стэнли Кларк, Джон Джиулино — бас-гитара
 Джон Тропиа — гитара, флюгельгорн, труба
 Крид Тэйлор — продюсер
 Уэйн Андре — тромбон
 Гилмор Дигэп — конга, перкуссия
 Джо Темперли — баритон-саксофон
 Дэвид Надьен, Ирвинг Спайс, Эллиот Розофф, Джин Орлофф, Джозеф Малин, Эмануэль Грин, Пол Гершман, Макс Эллен — скрипка
 Чарльз Маккракен, Джордж Рикки, Алан Шульман — виолончель
 Билли Кобэм, Рик Маротта — ударные
 Бэрт Коллинз, Джон Фэддис — флюгельгорн, труба
 Джерри Доджион, Джордж Марж, Хьюберт Лоус — флейта
 Руди Уан Гельдер — звукорежиссёр
 Дарси Проупер — мастеринг

Примечания